Murricia är ett släkte av spindlar. Murricia ingår i familjen Hersiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Murricia